Topônimos

 Valverde (Aguiar da Beira) — freguesia do concelho de Aguiar da Beira
 Valverde (Alfândega da Fé) — freguesia do concelho de Alfândega da Fé
 Valverde (Almeida) — freguesia do concelho de Almeida
 Valverde (Fundão) — freguesia do concelho do Fundão
 Valverde (Mirandela) — freguesia do concelho de Mirandela
 Valverde (Mogadouro) — freguesia do concelho de Mogadouro
 Valverde (Santarém) — aldeia da freguesia de Alcanede, Santarém
 Valverde (Viseu) — aldeia da freguesia de Canas de Santa Maria, Tondela
 Valverde (Évora) — aldeia da freguesia de Nossa Senhora da Tourega, Évora
 Valverde (Tendais) — aldeia da freguesia de Tendais, Cinfães
 Ribeira de Valverde — ribeira afluente da Ribeira das Alcáçovas

 Valverde (Espanha) — município das Canárias
 Valverde de Júcar — município da província de Cuenca
 Valverde del Camino — município da província de Huelva
 Valverde de Alcalá — município da província de Madrid
 Valverde de la Vera — município da província de Cáceres
 Valverde de Mérida — município da província de Badajoz

 Valverde (Pavia) — comuna italiana na província de Pavia
 Valverde (Catania) — comuna italiana na província de Catania

 Valverde (República Dominicana) — província da República Dominicana

Outros
 Batalha de Valverde — travada em Valverde de Mérida entre Portugal e Castela, em outubro de 1385, no contexto da crise sucessória
 Reserva Florestal de Recreio de Valverde — na ilha de Santa Maria
 Valverde —  país fictício no filme Commando

Ver também
 Vale Verde

Desambiguação
Desambiguações de topônimos